Бретеньєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Бретеньєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура